ITD est un sigle qui peut signifier :
 International Tax Dialogue (en français, Dialogue fiscal international), un accord de collaboration de la Banque mondiale, de la BID, de la Commission européenne, du FMI, de l'OCDE et le CIAT, pour encourager et faciliter l’examen des questions fiscales ;
 , la différence de temps d'arrivée d'un son entre deux oreilles.